Гран-при Ивана Поддубного 2013 года состоялся в Тюмени 19-20 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Спорт в России в 2013 году
Январь 2013 года
Гран-при Ивана Поддубного
2013 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Тюмени
2010-е годы в Тюменской области